Mieczysław Serwiński (1901–1966) – polski aktor filmowy i teatralny
 Mieczysław Serwiński (1918–1999) – polski profesor zwyczajny nauk chemicznych i polityk